Bieg na 10 000 m kobiet podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrano w dniu 17 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie. Zwyciężczynią konkursu została Etiopka, Tirunesh Dibaba z czasem dwudziestu dziewięciu minut, jednej pięćdziesięciu czterech sekund i sześćdziesięciu sześciu setnych. Był to nowy rekord olimpijski.

Rekordy

Wyniki

Finał 

Finał odbył się 15 sierpnia o godzinie 22:45 czasu miejscowego. Zwycięzcą został, ustanawiając nowy rekord olimpijski, Etiopka Tirunesh Dibaba.

Międzyczasy

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 

 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008